Fievel conquista il West (An American Tail: Fievel Goes West) – film di animazione del 1991
 An American Tail: Fievel Goes West – videogioco del 1993 per MS-DOS della Capstone Software
 An American Tail: Fievel Goes West – videogioco del 1994 per SNES della Hudson Soft